Balderik, bisschop van Utrecht 918-975
Balderik I, bisschop van Luik 956 - 959 
Balderik II van Loon, prins-bisschop van Luik 1008 - 1018
Balderik van Bourgueil, middeleeuws kroniekschrijver
Balderik van Noyon, bisschop van Noyon 1098 - 1113
Balderik (heilige), Rooms-Katholieke heilige in Montfaucon, Frankrijk
Balderik van Duffelgouw (965-1021), echtgenoot van Adela van Hamaland, graaf van Duffelgouw en Drenthe
Lambert II Balderik van Leuven (992/995-1054), graaf van Leuven en Brussel